Wereldkampioenschap handbal vrouwen 1990
 Wereldkampioenschap handbal mannen 1990